Zkratka BSA může znamenat:

 Belarus Space Agency – běloruská kosmická agentura
 Birmingham Small Arms Company – BSA, britský výrobce jízdních kol, motocyklů, vozidel, zbraní a vojenského vybavení
 Bitstream Access
 Body surface area – plocha lidského těla používaná ve fyziologii a lékařství
 Bovine Serum Albumin – hovězí sérový albumin
 Boy Scouts of America – největší americká skautská organizace
 Brazilian Space Agency – brazilská kosmická agentura
 Business Software Alliance– mezinárodní „protipirátská organizace“, sdružující výrobce software v boji proti jeho nelegálnímu užívání, zal. 1998
 N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide – báze používaná v organické chemii se vzorcem Me3SiNC(OSiMe3)Me

Externí odkazy